Plaats in Indonesië
 Kiringan (Boyolali), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Kiringan (Tulung), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Kiringan (Takeran), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java